Лукас Феррейра Кардозу (; 7 апреля 1994, Арагуасу, Токантинс, Бразилия) — бразильский футболист, полузащитник.

Карьера 
В 2016 стал игроком македонского клуба «Пелистер».

В 2018 году подписал контракт с клубом «Партизани». За три года в клубе сыграл 56 матчей, забил 8 мячей.

В 2022 году перешёл в казахстанский клуб «Кызыл-Жар СК».

Достижения 
 «Партизани»
 Чемпион Албании: 2018/19

Клубная статистика

Примечания 

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Итумбиара»
Игроки ФК «Пелистер»
Игроки ФК «Партизани»
Игроки ФК «Дрита» Гнилане
Игроки ФК «Беса» Кавая
Игроки ФК «Кызыл-Жар»